Grantsburg ist der Name mehrerer Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Grantsburg (Illinois) im Johnson County  
 Grantsburg (Indiana) im Crawford County  
 Grantsburg (Wisconsin) im Burnett County  
 Grantsburg (Town, Burnett County), Town(ship) in Wisconsin